Racyne e Rafael é uma dupla sertaneja do Brasil, formada no ano de 1995 pelos amigos goianos Racyne Ferreira Bessa Baliêiro(Itumbiara,23 de maio de 1972), o Racyne, e João Batista Dias da Silva(Água Limpa, 13 de agosto de 1972) o Rafael. A  dupla é conhecida por interpretar a versão "Começar Tudo Outra Vez", do original "Have You Ever Seen the Rain?", da banda de country rock Creedence Clearwater Revival.Outro dois grandes sucessos da dupla é "Me dá o seu coração" e "Meu Pararará" com participação de Jorge (da dupla Jorge & Mateus   ).

Biografia 
Racyne

Nascido em Itumbiara-GO em 23 de maio, segunda voz da dupla. Trás nas veias o sangue artístico, filho de “ Prainha”, da dupla Praião & Prainha, artistas consagrados no celeiro sertanejo nas décadas de 60 e 70, com mais de 30 discos gravados e campeões da “viola dourada” entre artistas da época.

Sendo a grande inspiração da carreira de Racyne, que veio despertar o interesse pela música ainda adolescente, quando participou de alguns shows do pai, fazendo “palhinhas” do grande sucesso “ Igrejinha da Serra”. Logo após o falecimento de Prainha, em 1992, veio uma força maior dando sequência a uma carreira musical em sua vida.

Fez dupla com um amigo Fernando. Era Racyne & Ricardo, que acabou não dando certo. Em seguida conheceu João Batista, que adotou o nome artístico de Rafael e assim formando a dupla Racyne & Rafael, amigos, companheiros e parceiros de composições.

Rafael

Nascido em Água Limpa –GO, em 13 de agosto, primeira voz da dupla. Conhecido como a voz mais chorosa do estado de Goiás, começou a carreira musical solo e logo veio compor a dupla com Racyne.

Grande interprete e compositor, tendo mais de 200 musicas gravadas por artistas de renome nacional sertanejo (Bruno & Marrone, Leandro & Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, Guilherme & Santiago, Leonardo em carreira solo, e outros).é um dos compositores mais comentados e solicitado de Goiás, pela musicalidade e melodia romântica, canções como: “ Mulher Bandida", "Parabéns Pro Nosso Amor", "Um Tiro em Minha Vida", "Solidão é Uma Ressaca", "Apaixonado Por Você", "Dor e Saudade", "Rapadura Nela", "Casei Com a Tia", "Me Dá Seu Coração", "Chorão Apaixonado", "Quando Você Me Telefona" , "O Sonho Não Acabou" ele confirma o dom que dá seqüência a uma grande carreira em sua vida.

A dupla tem músicas como "Começar Tudo Outra Vez" versão brasileira da música "Have You Ever Seen The Rain" da Banda Creedence Clearwater Revival e "Meu Pararará" que conta com a participação do cantor Jorge, da dupla Jorge & Mateus.

Ligações externas 
 
 Cai na Real - Racyne e Rafael

Duplas sertanejas
Duplas de sertanejo universitário